Jméno a příjmení Jan Filip se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Filip (archeolog) – český archeolog, historik a vysokoškolský profesor (1900–1981)
 Jan Filip (fotbalista) – český fotbalista (* 1986)
 Jan Filip (házenkář) – český házenkář (* 1973)
 Jan Filip (herec), rodným jménem Jan Zwiefelhofer – český divadelní a filmový herec (1936–2000)
 Jan Filip (katecheta) – český římskokatolický kněz a katecheta, po penzionování působící v Chorvatsku (1867–1931)
 Jan Filip (kněz) – český římskokatolický kněz, spisovatel, básník, dramatik, středoškolský profesor a esperantista (1911–1971)
 Jan Filip (právník) – český právník a profesor ústavního práva (* 1950)